Список всех описанных видов пауков семейства Telemidae на 14 сентября 2013 года.

Apneumonella
Apneumonella Fage, 1921
 Apneumonella jacobsoni Brignoli, 1977 — Суматра, Малайзия
 Apneumonella oculata Fage, 1921 — Танзания

Cangoderces
Cangoderces Harington, 1951
 Cangoderces cameroonensis Baert, 1985 — Камерун
 Cangoderces christae Wang & Li, 2011 — Кот-д'Ивуар
 Cangoderces koupeensis Baert, 1985 — Камерун
 Cangoderces lewisi Harington, 1951 — Южная Африка
 Cangoderces milani Wang & Li, 2011 — Камерун

Jocquella
Jocquella Baert, 1980
 Jocquella boisai Baert, 1984 — Новая Гвинея
 Jocquella leopoldi Baert, 1980 — Новая Гвинея

Pinelema
Pinelema Wang & Li, 2012
 Pinelema bailongensis Wang & Li, 2012 — Китай

Seychellia
Seychellia Saaristo, 1978
 Seychellia cameroonensis Baert, 1985 — Камерун
 Seychellia jeremyi Wang & Li, 2011 — Кот-д'Ивуар
 Seychellia lodoiceae Brignoli, 1980 — Сейшеллы
 Seychellia wiljoi Saaristo, 1978 — Сейшеллы
 Seychellia xinpingi Lin & Li, 2008 — Китай

Telema
Telema Simon, 1882
 Telema acicularis Wang & Li, 2010 — Таиланд
 Telema adunca Wang & Li, 2010 — Китай
 Telema anguina Wang & Li, 2010 — Таиланд
 Telema auricoma Lin & Li, 2010 — Китай
 Telema bella Tong & Li, 2008 — Китай
 Telema bifida Lin & Li, 2010 — Китай
 Telema biyunensis Wang & Li, 2010 — Китай
 Telema breviseta Tong & Li, 2008 — Китай
 Telema circularis Tong & Li, 2008 — Китай
 Telema claviformis Tong & Li, 2008 — Китай
 Telema conglobare Lin & Li, 2010 — Китай
 Telema cordata Wang & Li, 2010 — Китай
 Telema cucphongensis Lin, Pham & Li, 2009 — Вьетнам
 Telema cucurbitina Wang & Li, 2010 — Китай
 Telema dengi Tong & Li, 2008 — Китай
 Telema dongbei Wang & Ran, 1998 — Китай
 Telema exiloculata Lin, Pham & Li, 2009 — Вьетнам
 Telema fabata Wang & Li, 2010 — Сингапур
 Telema feilong Chen & Zhu, 2009 — Китай
 Telema grandidens Tong & Li, 2008 — Китай
 Telema guihua Lin & Li, 2010 — Китай
 Telema liangxi Zhu & Chen, 2002 — Китай
 Telema Малайзияensis Wang & Li, 2010 — Борнео
 Telema mayana Gertsch, 1973 — Guatemala
 Telema mikrosphaira Wang & Li, 2010 — Китай
 Telema nipponica (Yaginuma, 1972) — Япония
 Telema oculata Tong & Li, 2008 — Китай
 Telema pedati Lin & Li, 2010 — Китай
 Telema renalis Wang & Li, 2010 — Китай
 Telema spina Tong & Li, 2008 — Китай
 Telema spinafemora Lin & Li, 2010 — Китай
 Telema spirae Lin & Li, 2010 — Китай
 Telema strentarsi Lin & Li, 2010 — Китай
 Telema tenella Simon, 1882 — Испания, Франция
 Telema tortutheca Lin & Li, 2010 — Китай
 Telema vesiculata Lin & Li, 2010 — Китай
 Telema wunderlichi Song & Zhu, 1994 — Китай
 Telema yashanensis Wang & Li, 2010 — Китай
 Telema zhewang Chen & Zhu, 2009 — Китай
 Telema zonaria Wang & Li, 2010 — Китай

Telemofila
Telemofila Wunderlich, 1995
 Telemofila pecki (Brignoli, 1980) — Новая Каледония
 Telemofila samosirensis Wunderlich, 1995 — Суматра

Usofila
Usofila Keyserling, 1891
 Usofila flava Chamberlin & Ivie, 1942 — США
 Usofila gracilis Keyserling, 1891 — США
 Usofila oregona Chamberlin & Ivie, 1942 — США
 Usofila pacifica (Banks, 1894) — США, Аляска

Примечания
  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

T